Die Pseudocrenilabrinae sind eine Unterfamilie der Buntbarsche (Cichlidae), der mit Ausnahme der madagassischen Arten alle afrikanischen Buntbarsche und die wenigen des Nahen Ostens angehören. Frühere Autoren erkannten noch weitere afrikanische Unterfamilien an (Paratilapinae Tawil (2001), Tilapiinae Hoedeman (1947), Tylochrominae Poll (1986), Heterochrominae Kullander (1998), Boulengerochrominae Tawil (2001)).

Zu ihnen gehören auch alle Buntbarsche der großen ostafrikanischen Seen, wie die Mbuna des Malawisee, die Furu des Viktoriasee und die endemischen Buntbarsche des Tanganjikasee.

Tribus und Gattungen 

Die Pseudocrenilabrinae werden in eine Reihe von Triben eingeteilt, u. a. die Ectodini, Lamprologini, Limnochromini, Tropheini und die in Afrika sehr weit verbreiteten Haplochromini und Tilapiini.

 Tribus Bathybatini (Tanganjikasee)
 Bathybates, Hemibates
 Tribus Benthochromini (Tanganjikasee)
 Benthochromis
 Tribus Boulengerochromini (Tanganjikasee)
 Boulengerochromis
 Tribus Chromidotilapiini
 Benitochromis, Chromidotilapia, Congochromis, Divandu, Enigmatochromis, Limbochromis, Nanochromis, Parananochromis, Pelvicachromis, Teleogramma, Thysochromis, Wallaceochromis
 Tribus Coelotilapiini
 Coelotilapia
 Tribus Coptodonini
 Coptodon
 Tribus Cyphotilapiini (Tanganjikasee)
 Cyphotilapia, Trematochromis
 Tribus Cyprichromini (Tanganjikasee)
 Cyprichromis, Paracyprichromis
 Tribus Ectodini (Tanganjikasee)
 Aulonocranus, Callochromis, Cardiopharynx, Cunningtonia, Cyathopharynx, Ectodus, Grammatotria, Lestradea, Ophthalmotilapia, Xenotilapia
 Tribus Eretmodini (Tanganjikasee)
 Eretmodus, Spathodus, Tanganicodus
 Tribus Etiini
 Etia
 Tribus Gobiocichlini
 Gobiocichla, Paragobiocichla, „Tilapia“ busumana, „Tilapia“ brevimanus, „Tilapia“ pra
 Tribus Haplochromini
 Abactochromis, Alticorpus, Aristochromis, Astatoreochromis, Astatotilapia, Aulonocara, Buccochromis, Caprichromis, Champsochromis, Cheilochromis, Chilotilapia, Chindongo, Copadichromis, Corematodus, Ctenochromis,  Cyathochromis, Cyclopharynx, Cynotilapia, Cyrtocara, Dimidiochromis, Diplotaxodon, Docimodus, Eclectochromis, Exochochromis, Fossorochromis, Genyochromis, Gephyrochromis, Haplochromis, Hemitaeniochromis, Hemitilapia, Iodotropheus, Labeotropheus, Labidochromis, Lethrinops, Lichnochromis, Lufubuchromis, Maylandia, Mchenga, Melanochromis, Mylochromis, Naevochromis, Nimbochromis, Nyassachromis, Otopharynx, Palaeoplex, Pallidochromis, Petrotilapia,  Placidochromis, Protomelas, Pseudocrenilabrus, Pseudotropheus, Rhamphochromis,  Sciaenochromis, Stigmatochromis, Taeniochromis, Taeniolethrinops, Thoracochromis wingatii, Tramitichromis, Trematocranus, Trematochromis, Tropheops, Tyrannochromis
 „Serranochromines“: Chetia, Ctenopharynx, „Haplochromis“ humilis, „Haplochromis“ placodus, „Haplochromis“ smithii, „Haplochromis“ snoeksi, Pharyngochromis, Sargochromis, Schwetzochromis, Serranochromis, Thoracochromis
 Tribus Hemichromini
 Anomalochromis, Hemichromis, † Mahengechromis, Rubricatochromis
 Tribus Heterochromidini
 Heterochromis
 Tribus Heterotilapiini
 Heterotilapia
 Tribus Lamprologini
 Altolamprologus, Chalinochromis, Julidochromis, Lamprologus, Lepidiolamprologus, Neolamprologus, Telmatochromis, Variabilichromis
 Tribus Limnochromini (Tanganjikasee)
 Baileychromis, Gnathochromis, Greenwoodochromis, Limnochromis, Reganochromis, Tangachromis, Triglachromis
 Tribus Oreochromini
 Danakilia, Iranocichla, Konia, Myaka, Oreochromis, Pungu, Sarotherodon, Stomatepia, Tristramella
 Tribus Orthochromini
 Orthochromis
 Tribus Pelmatochromini
 Pelmatochromis, Pterochromis
 Tribus Pelmatolapiini
 Pelmatolapia
 Tribus Perissodini (Tanganjikasee)
 Haplotaxodon, Perissodus, Xenochromis
 Tribus Steatocranini
 Steatocranus
 Tribus Tilapiini
 Chilochromis, Congolapia, Tilapia
 Tribus Trematocarini (Tanganjikasee)
 Trematocara
 Tribus Tropheini (Tanganjikasee)
 „Gnathochromis“ pfefferi, Interochromis, Limnotilapia, Lobochilotes, Petrochromis, Pseudosimochromis, Shuja, Simochromis, Tropheus
 Tribus Tylochromini
 Tylochromis

Phylogenie 
Das folgende Kladogramm zeigt die mögliche Verwandtschaft und Evolution der afrikanischen Buntbarsche. Ursprungsgebiet ist wahrscheinlich Westafrika, von wo sie sich nach Osten ausgebreitet und vor etwa 12 Millionen Jahren, nach der Entstehung des Tanganjikasees, diesen See besiedelt haben. Von dort gelangten einzelne Linien in den Kongo, den Malagarasi und den Viktoriasee und Malawisee. In den letzten beiden Seen fand dann wieder eine schnelle adaptive Radiation statt, bei der mehrere hundert Arten entstanden.

Phylogenie der Pseudocrenilabrinae:

Phylogenie der East African Radiation:

Literatur 
 I. P. Farias, G. Orti, A. Meyer: Total Evidence: Molecules, Morphology, and the Phylogenetics of Cichlid Fishes, Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol) 288:76–92 (2000) PDF
 Julia Schwarzer, Bernhard Miso, Diethard Tautz & Ulrich K Schliewen: The root of the East African cichlid radiations. BMC Evolutionary Biology 2009, 9:186 
 Tetsumi Takahashi & Stephan Koblmüller: The Adaptive Radiation of Cichlid Fish in Lake Tanganyika: A Morphological Perspective. International Journal of Evolutionary Biology, Volume 2011, Article ID 620754,

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Buntbarsche
Cichlidae

ja:アフリカン・シクリッド